La Presa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Presa, Hidalgo, 
 La Presa, Villa de Guadalupe, 
 La Presa, Parras, 
 La Presa, Nayarit, Tecuala, 
 La Presa, Guanajuato, 
 La Presa, Arteaga, 
 La Presa, Álvaro Obregón, 
 La Presa, Villa de Reyes, 
 La Presa, Zitácuaro, 
 La Presa, Morelia, 
 La Presa, Durango, 
 La Presa, Otzolotepec, 
 La Presa, Morelos, 
 La Presa, Tanhuato, 
 La Presa, Villa Victoria, 
 La Presa, Huaniqueo, 
 La Presa, Chucándiro, 
 La Presa, Huiramba, 
 La Presa, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes,

USA 

 La Presa, Kalifornien, ort, San Diego County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar